Seznam korpusov z zaporedno številko 35.

Seznam 
 Pehotni
 35. strelski korpus (ZSSR)
 35. korpus (Wehrmacht)
 35. korpus (Ruski imperij)
 35. gardni strelski korpus (ZSSR)

Glej tudi